Агва де Седро има више значења:
 Агва де Седро (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Седро (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику